Серге́й Игна́тов:
 Игнатов, Сергей Михайлович (род. 1950) — советский и российский цирковой артист.
 Игнатов, Сергей Сергеевич (1887—1959) — советский театровед, литературовед и педагог.